Сезон 2021/2022 — 122-й сезон в истории футбольного клуба «Барселона» и 91-й сезон для клуба в чемпионате Испании.

Это первый год с 2003/04, когда в основной команде не сыграл ни одного матча Лионель Месси.

Новым капитаном футбольного клуба стал Серхио Бускетс.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является компания Rakuten. Домашний комплект формы официально был представлен 15 июня. 9 сентября был представлен специальный комплект домашней формы, в котором команда будет выступать в матчах еврокубковых турниров.

Состав команды

Основной состав 
Матчи и голы игроков приводятся на конец этого сезона.

Молодёжный состав

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 64 000 000

Пришли в аренду

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 73 500 000

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Ассистенты 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Хет-трики

Пенальти

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

|}

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок Испании

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

Лига Европы УЕФА

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Примечания 

2021/2022
Барселона